Аббревиатура IOTA может означать:

 Infrared Optical Telescope Array — астрономический инфракрасный интерферометр (система телескопов), работавший в обсерватории имени Уиппла с 1993 по 2000 г.
 Integrable Optics Test Accelerator — накопительное кольцо для пучков электронов и протонов низкой энергии, тестовая установка для экспериментов по физике ускорителей в Фермилабе.
 International Occultation Timing Association — международная организация, координирующая наблюдения астрономических покрытий
 IOTA — криптовалюта для интернета вещей с нулевой комиссией.
 Intra-European Organisation of Tax Administrations — Европейская организация налоговых администраций
 Islands on the Air — «Острова в эфире», диплом, присуждаемый Радиолюбительским обществом Великобритании
 IOTA (музыкант) — австралийский музыкант, певец и актёр, настоящее имя Шон Хейп.